Маргари́та Никола́евна Свергу́нова (29 декабря 1974, Ярославль) — российский политический деятель, депутат Государственной думы России 6 созыва, член Комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Биография 
Родилась 29 декабря 1974 года в Ярославле, отец — офицер, мать — рабочая.

В 1994 году окончила техникум по специальности «бухгалтер».

В 1995—2005 годах работала в коммерческих структурах. В 2005 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Вступила в ЛДПР в 2002 году. В 2005—2011 годах секретарь Ярославского регионального отделения ЛДПР.

В 2006—2007 годах работала помощником депутата Государственной думы А. М. Головатюка.

В марте 2008 года принимала участие в выборах в Ярославскую областную думу по 10-му избирательному округу, была выдвинута ЛДПР, заняла третье место.

В октябре 2008 года принимала участие в выборах депутатов муниципалитета Ярославля по одномандатному избирательному округу № 33, но избрана не была.

Так же в октябре 2008 года принимала участие в выборах депутатов Муниципального совета Тутаевского муниципального района по избирательному округу № 4, была выдвинута ЛДПР, избрана не была.

В 2009 году принимала участие в выборах депутатов Думы Некрасовского муниципального района Ярославской области, была выдвинута от ЛДПР, но избрана не была. Так же принимала участие в выборах депутатов муниципального совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района, где так же не была избрана.

С 2008 года помощник председателя фракции ЛДПР в Ярославской областной думе (до 2011 года — Виктора Кашапова, с сентября 2011 года — Александра Шилова).

С декабря 2010 года помощник депутата Государственной думы Леонида Слуцкого по работе в Ярославской области.

Июнь 2011 — март 2012 — координатор Ярославского регионального отделения Либерально-демократической партии России (ЛДПР),

В сентябре 2011 года возглавила Ярославскую региональную группу федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы 6 созыва от ЛДПР.

4 декабря избрана депутатом Государственной думы Российской Федерации, вошла в состав Комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, член фракции ЛДПР. Курирует Ярославскую область.

В 2012 и в 2013 годах являлась членом Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЕС.

C 2013 — по 2015 год являлась членом трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений при Правительстве РФ.

По состоянию на декабрь 2015 года депутат Государственной Думы ФС РФ VI-го созыва М. Н. Свергунова является инициатором 23-х законопроектов.

28 июня 2016 года на XXIХ Съезде ЛДПР в Москве не была выдвинута кандидатом в депутаты Государственной Думы 7 созыва, ни по одномандатному округу ни по партийному списку.

1 июля 2016 года Маргарита Свергунова была принята в ряды политической партии «Родина»

От партии «Родина» была выдвинута кандидатом в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по одномандатному избирательному округу № 117, а также по партийному списку «Родины» по региональной группе группа: 18 Московская область — Балашихинский одномандатный избирательный округ № 117, Московская область — Дмитровский одномандатный избирательный округ № 118, Московская область — Красногорский одномандатный избирательный округ № 120, Московская область — Одинцовский одномандатный избирательный округ № 122. А также в депутаты Московской областной думы по одномандатному округу № 9 и территориальной группе № 9 общеобластного партийного списка Московского регионального отделения политической партии «Родина»

На выборах 18 сентября 2016 года заняла 9 место из 9 в Балашихинском одномандатном округе № 117, получив поддержку 6959 избирателей, в Госдуму избрана не была

На выборах депутатов Московской областной думы заняла 4 место, не получив депутатский мандат.

С декабря 2016 — генеральный директор ООО «СБ „Городок“».

Законотворческая деятельность

В декабре 2013 года М. Н. Свергуновой предложена законодательная инициатива "О внесении изменений в Федеральный Закон « О гражданстве в Российской Федерации» в целях создания упрощенного порядка для приобретения гражданства Российской Федерации на основании признания данного гражданства по рождению в отношении иностранных соотечественников — бывших граждан СССР, не изъявлявших добровольного желания о выходе из гражданства СССР или Российской Федерации, если они родились на территории РСФСР, либо если хотя бы один из их родителей на момент их рождения был гражданином СССР и постоянно проживал на территории РСФСР.

В январе 2014 совместно с депутатами всех фракций Государственной Думы ФС РФ являлась соавтором законопроекта "О внесении изменений в ФЗ « Об исчислении времени» в части установления субъектами РФ времени, приближенного к поясным значениям.

Совместно с другими депутатами в 2012, 2013, 2014 годах являлась соавтором законопроектов, направленных на оптимизацию работы органов местного самоуправления и органов государственной власти субъектов РФ. Был предложен ряд существенных поправок в действующие законы ФЗ № 131 « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ № 184 « Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ».

В апреле 2015 года депутат М. Н. Свергунова внесла законопроект о внесение изменений в ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"в части освобождения от уплаты страховых взносов плательщиков страховых взносов, не имеющих за расчетный период доходов.

В июне 2015 года внесен законопроект, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, в части предоставления имущественного налогового вычета при реализации имущества, находящегося в общедолевой, либо в общей совместной собственности.

В июне 2015 года М. Н. Свергунова внесла законопроекты, направленные на совершенствование системы выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления, в части установления минимального порога явки избирателей (признание выборов легитимными при явке избирателей более 50 %), а также о возврате в избирательные бюллетени графы «Против Всех».

В сентябре 2015 года внесла с Государственную Думу законопроект, запрещающий при производстве пищевых продуктов использование пальмовое масло, ГМО и ряд пищевых добавок.

В ноябре 2015 года М. Н. Свергунова предложила ужесточить ответственность недобросовестных производителей, выпускающих фальсифицированную продукцию, предусматривающую наказание до полугодового оборота предприятия. Оба законопроекта направлены на защиту здоровья и жизни граждан РФ, на ликвидацию некачественной фальсифицированной продукции на территории РФ.

Благодарности
 Благодарность Председателя Государственной Думы ФС РФ С. Е. Нарышкина за значительный личный вклад в развитие парламентаризма в Российской Федерации, активное участие в становлении и развитии местного самоуправления Российской Федерации.
 Благодарность Председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления В. Б. Кидяева за активную деятельность по совершенствованию законодательства о федеративном устройстве и вопросам местного самоуправления в 2012 году.
 Почетная грамота Председателя ЛДПР В. В. Жириновского за многолетнюю службу и преданность идеологии ЛДПР, а также за укрепление российской государственности.
Личная жизнь

Замужем, воспитывает сына.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ЛДПР

Выпускники Всероссийского финансово-экономического института
Члены ЛДПР
Политики Ярославской области
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Женщины-политики России